Alanis puede referirse a:
Personas
Alanis Morissette, cantante canadiense.
Joan Martí i Alanis, religioso español, obispo de Urgel.
Juan Alanis, nadador olímpico mexicano.
Oswaldo Alanís Pantoja, futbolista mexicano.
Alanis y su ukelele, una cantante española.
Otros
Alanís, municipio de la provincia de Sevilla, España.
Alanis, película de 2017.
Alanis, álbum musical de Alanis Morissette.